Гео́ргий Хосро́евич Шахназа́ров (4 октября 1924, Баку, Азербайджанская ССР, СССР — 15 мая 2001, Тульская область, Россия) — советский и российский политолог, политический деятель, писатель, доктор юридических наук, член-корреспондент АН СССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР (1980). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Георгий Шахназаров родился в Баку в семье адвоката. Его отец — карабахский армянин, живший в Баку, принадлежал княжескому роду Мелик-Шахназарянов, но после революции в России был вынужден сменить фамилию на Шахназаров.

Во время Великой Отечественной войны Георгий Шахназаров командир огневого взвода 1095-го армейского пушечно-артиллерийского полка, командир взвода управления батареи, 150-й Севастопольской, ордена Кутузова, армейской пушечно-артиллерийской бригады, брал Перекопский перешеек, участвовал в освобождении Севастополя, Минска, Литовской ССР, взятии Кёнигсберга.

После войны окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета (1949), аспирантуру Института права АН СССР (1952). Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Формы буржуазного государства в эпоху империализма» (1952). В 1952—1960 годах работал в Политиздате, в 1960—1964 годах — в журналах «Политическое самообразование» и «Проблемы мира и социализма». С 1964 по 1988 год — консультант, затем — заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС (с 1972 г. — ответственный за отношения с Германской Демократической Республикой, Польской Народной Республикой, Чехословацкой Социалистической Республикой и Республикой Кубой).

Считается одним из зачинателей политологии в СССР. Основным направлением его исследований была теория политики, политического процесса, международных отношений. В 1969 году защитил докторскую диссертацию на тему «Социалистическая демократия: проблемы и перспективы». В 1973—1990 годах возглавлял Советскую ассоциацию политических наук и являлся вице-президентом Международной ассоциации.

В 1987 году был избран депутатом Верховного Совета СССР. В 1988 году назначен помощником по международным делам Генерального секретаря ЦК КПСС (сменил Александрова-Агентова), позднее — советником Президента СССР Михаила Горбачёва. С 1990 года — народный депутат СССР, Председатель подкомитета конституционного законодательства Верховного Совета.

В 1992 году Шахназаров возглавил Центр глобальных проблем Горбачёв-Фонда, где продолжил заниматься научной деятельностью и сосредоточился на изучении идеи свободы личности, концепции нового международного порядка, теории политических систем и глобалистики. Стал автором монографий «Цена свободы» (1993), «Откровения и заблуждения теории цивилизации» (1998), «Постшок или роковое расставание с прошлым» (2000). Он также написал несколько пьес, научно-фантастических рассказов и повестей, опубликованных под псевдонимом «Георгий Шах». В 2001 году в издательстве «Вагриус» вышла книга его воспоминаний «С вождями и без них».

15 мая 2001 года скончался на пути в Ясную Поляну после выступлений на научной конференции в Туле. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Семья 
 Жена — Анна Григорьевна Шахназарова, в девичестве — Шашкина (род. 31 декабря 1928 года).
 Сын — Шахназаров, Карен Георгиевич, советский и российский кинорежиссёр, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России.

Награды и премии 
 орден Октябрьской Революции
 два ордена Отечественной войны II степени (02.03.1945, 06.04.1985)
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 орден Красной Звезды (23.04.1944)
 медали в том числе:
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (27.10.1945)
 «Жукова»
 «За взятие Кенигсберга»
 «Ветеран труда»
 Государственная премия СССР (1980)

Память 
Медаль Георгия Хосроевича Шахназарова учреждена Российской ассоциацией политической науки в 2011 году и вручается за вклад в развитие российской политической науки и образования, выразившийся в создании научных и преподавательских школ, исследовательских направлений и политологических центров, многолетнюю и плодотворную работу по подготовке политологов. Медали присуждаются один раз в три года и вручаются на очередном Конгрессе политологов.

Сочинения 
 Буржуазное государство в эпоху империализма. , 1955
 Агрессивные блоки — угроза миру. М., 1957
 Социализм и равенство. М., 1959
 Коммунизм и свобода личности. М., 1960
 Нравственный компас поколений. М., 1962, 1963
 Руководящая роль Коммунистической партии в социалистическом обществе. М., 1970
 Социалистическая демократия. М., 1972, 2-е изд. 1974
 Социалистическая судьба человечества. М., 1978
 Фиаско футурологии. М., 1979
 Грядущий миропорядок. М., 1981
 Социализм и будущее. М., 1983
 Нет повести печальнее на свете… М., 1984 (Г. Шах)
 Куда идет человечество. М, 1985
 И деревья, как всадники. М., 1986 (Г. Шах)
 Всевидящее око. М., 1989
 В поисках утраченной идеи. М., 1990
 Цена свободы. М., 1993
 «Постшок или роковое расставание с прошлым» М., 2000
 «С вождями и без них». М., 2001

Примечания

Ссылки 
 
 Страница  на сайте ИС РАН
 Профиль на сайте «Биография.ру».
 Георгий Шахназаров: «Я не жалею, что ушёл из Власти». 
 Историческая справка  на сайте Архива РАН

Юристы СССР
Политологи СССР
Юристы России
Политологи России
Доктора юридических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Русские писатели XX века
Писатели-фантасты России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники штурма Кёнигсберга
Выпускники Бакинского государственного университета
Народные депутаты СССР от научных обществ
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Мемуаристы России
Авторы учебников
Похороненные на Троекуровском кладбище
Горбачёв-Фонд
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)